Le nom de Richard Piper peut faire référence au :
 Richard Piper (arbitre) ;
 Richard Piper (musicien) ;
 Richard Piper (pilote automobile).